Maya az Alfa holdbázis című sci-fi tévésorozat második évadának egyik Freddie Frieberger producer kiötlötte alakja volt, az évad állandó szereplője. A budapesti születésű Catherine Schell alakította, aki az első évadban már feltűnt egy másik szerepben. A karakter a második évadnak már a nyitóepizódjában ("The Metamorph") megjelent. Maya a húszas évei elején jár történet szerint és a Psychon bolygóról származik.

Jegyzetek

Alfa holdbázis
Filmszereplők